Thomas Ewing (amerykański polityk)
 Thomas Ewing (australijski polityk)